Santo Tomé kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Santo Tomé, kommun, Corrientes, 
 Santo Tomé (kommunhuvudort), Corrientes, 
 Santo Tomé (ort), Santa Fe,

Mexiko 

 Isla Socorro (ö i Mexiko), Colima,

Spanien 

 Santo Tomé (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Santo Tomé (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar